Theodor Pieschel ist der Name folgender Personen:

* Theodor Pieschel (Politiker) (1847–1899), deutscher Jurist und Reichstagsabgeordneter
 Theodor Pieschel (Landrat) (1877–1960), deutscher Verwaltungsjurist und Parlamentarier